

Regras da Qualificação 
Cada nação pode conquistar duas cotas por evento, exceto nas provas de Skeet feminina e Fossa olímpica feminina.
A qualificação consiste de duas partes:

 Uma pontuação mínima de qualificação (PMQ) que cada atleta precisa apresentar em pelo menos um dos campeonatos reconhecidos pela Federação Internacional de Tiro (ISSF) para ser eligível para os Jogos Olímpicos em cada evento.
 Um número de cotas em cada evento, totalizando 390. As cotas são conquistadas pelas federações nacionais quando seus atiradores apresentam boas colocações em campeonatos da ISSF (nas ISSF Copas do Mundo, somente o melhor atirador ainda sem vaga consegue a cota, enquanto que no Campeonato Mundial há mais vagas sob disputa). Algumas cotas são para convites.

Cada cota permite a federação nacional o direito de enviar um atirador para competir no determinado evento. Entretanto, há o máximo de dois atletas do mesmo país em cada evento. Contudo, um atirador que preencheu já alguma cota, pode competir em outros eventos, desde que a PMQ seja conseguida. A maioria dos atiradores tentam competir em diferentes eventos, exceto aqueles de Tiro rápido 25 m, Skeet e Fossa olímpica feminina que geralmente não tentam, pois não há nenhum evento similar ao deles no programa olímpico.

Sumário 
 Legenda
 FR 3x40: Carabina três posições masculino
 FR 60PR: Carabina deitado masculino
 AR 60: Carabina de ar comprimido masculino
 FP: Pistola livre masculino
 RFP: Pistola tiro rápido masculino
 AP 60: Pistola de ar comprimido masculino
 TR 125: Fossa olímpica masculino
 DT 150: Fossa olímpica dublê masculino
 SK 125: Skeet masculino
 STR 3x20: Carabina 3 posições feminino
 AR 40: Carabina de ar comprimido feminino
 SP: Pistola livre feminino
 AP 40: Pistola de ar comprimido feminino
 TR 75: Fossa olímpica feminino
 SK 125: Skeet feminino

Referências 
 Federaçõa Internacional de Tiro Esportivo
 Cotas para as Olimpíadas
 ISSF Resultado do  Campeonato Mundial

Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Qualificação